Oberlatein bezeichnet

 Oberlatein (Gemeinde Eibiswald), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Eibiswald, Steiermark

 die Gemeinde Horní Slatina, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien